En botánica, Pinales puede ser equivalente a:

 Pinaceae, única familia del orden Pinales en algunos sistemas de clasificación.
 Las coníferas (taxón Pinidae, Coniferophyta u otros), grupo de gimnospermas en algunos estudios filogenéticos.

Enlaces externos 

Pinales